Palle Rosenkrantz er navnet på flere personer:

 Palle Rosenkrantz (1587-1642) til Krenkerup, Kjærstrup og Lungholm (1587-1642) – dansk adelsmand
 Palle Børgesen Rosenkrantz til Ørup og Vesløsgård (1588-1651) – dansk adelsmand
 Palle Rosenkrantz (forfatter) (1867-1941) – dansk baron og kriminalforfatter